Дми́трий Ште́йнберг:
 Штейнберг, Дмитрий Иванович (1810-е гг. — 1866) — библиограф, директор библиотеки Московского университета.
 Штейнберг, Дмитрий Максимилианович (1909—1962) — советский энтомолог.
 Штейнберг, Дмитрий Самуилович (Самойлович) (1874—1934) — русский и украинский советский радиофизик.
 Штейнберг, Дмитрий Сергеевич (1910—1992) — советский петрограф.